Boudienny peut désigner :
Semion Boudienny, un des premiers maréchaux de l'Union soviétique.
Boudienny, un cheval de sport.
Haras Boudienny

Homonymie